Draai (Nederland), een buurtschap in de gemeente Dijk en Waard, regio West-Friesland, provincie Noord-Holland, Nederland
 Draai (Suriname), een dorp aan de Tapanahonirivier in Sipaliwini in Suriname